Per Johan Hugo Almgren, född 1 juni 1880 i Gillberga, Värmland, död 14 oktober 1962, var en svensk målare och grafiker.

Han var son till postmästaren Albrekt Almgren och Emilia Holmgren.

Han studerade vid Konstakademini Stockholm där han lärde sig etsa för Axel Tallberg, och på Valands målarskola i Göteborg samt på Kunstnernes Frie Studieskoler i Köpenhamn med Kristian Zahrtmann som lärare. Därefter vistades han
tre år i England och företog studieresor till Nederländerna. Han har deltagit i utställningar bland annat i Stockholm, Östersund, Umeå och med en retrospektiv utställning på Värmlands museum 1938.

Hans konst består av porträtt, naket samt stämningslandskap och träsnitt.

Almgren är representerad på Umeå museum och Thielska galleriet med en interiör från en smedja samt ett landskapsmotiv från Huskvarna.

Källor
Svenskt konstnärslexikon del I sid 50 Allhems Förlag Malmö

Externa länkar
Hugo Almgren i Konstnärslexikonett Amanda. Åtkomst 15 december 2015.

Svenska målare under 1900-talet
Födda 1880
Män
Svenska grafiker under 1900-talet
Avlidna 1962